No. 1 Court bezeichnet:
 den „zweitgrößten Platz“ einer Tennisanlage
 No. 1 Court (Wimbledon), bei den Wimbledon Championships